Серва́нтес () — іспанська власна назва.

Особи 
 Адріан Сервантес (1985) — мексиканський хокеїст
 Мігель де Сервантес (1547 — 1616) — іспанський новеліст, драматург і поет

Топоніми

Сервантес (Іспанія) — муніципалітет

Інше 
 79144 Сервантес — астероїд головного поясу, названий на честь Мігеля де Сервантеса

Іспанські прізвища